Niemcy:
 Mügeln – dzielnica Heidenau
 Mügeln – dzielnica miasta Jessen (Elster)
 Mügeln – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen